Edu o Edú es un nombre propio quepuede referirse a:

Geografía 
 Edu es un área de gobierno local en el Estado de Kwara, Nigeria. Su sede es la ciudad de Lafiagi.

Personas 

Con nombre o apodo Edu:

Futbolistas 

  Eduardo Antunes Coimbra, (1947-) futbolista brasileño;
  Jonas Eduardo Américo, (1949-) futbolista brasileño;
  Edú Manga, (1967-) futbolista brasileño;
  Eduardo Godinho Felipe, (1976-) futbolista brasileño;
  Eduardo César Daud Gaspar, (1978-) futbolista brasileño;
  Luís Eduardo Schmidt, (1979-) futbolista brasileño;
  Eduardo Gonçalves de Oliveira, (1981-) futbolista brasileño;
  Eduard Caballer Bel, (1981-) futbolista español;
  Edu Dracena, (1981-) futbolista brasileño;
  Eduardo Delani, (1981-) futbolista brasileño;
  Maurice Edu, (1986-) Futbolista estadounidense;
  Chinedu Obasi, (1986-) futbolista nigeriano;

Músicos 
  Edu Falaschi, (1972-) vocalista brasileño del grupo Angra;

Varios 

También puede hacer referencia a:
 East Delta University, una universidad privada de Bangladés.
 Estudiantes en Defensa de la Universidad, colectivo estudiantil de carácter laico y progresista de la Universidad de Zaragoza, España;
 .edu, dominio de internet.